Heemskirk steht für: 

 Heemskirk River, Fluss im Nordwesten Tasmaniens, Australien 
 Mount Heemskirk, Berg im Westen Tasmaniens, Australien